Kaguya peut être le nom de :

Culture 
, personnage d’un conte folklorique japonais.
Princesse Kaguya, manga basé sur ce conte.
Le Conte de la princesse Kaguya,  film d’animation japonais réalisé par Isao Takahata et sorti en 2013.

Autres 
KAGUYA, anciennement SELENE, mission lunaire de l’agence spatiale japonaise.
Souris Kaguya, première souris ayant pour parents deux femelles sans clonage (cf Souris (homonymie)).

Homonymie